Church Hill podría referirse a:

 Church Hill (Maryland)
 Church Hill (Pensilvania)
 Church Hill (Tennessee)
 Church Hill (Virginia)